Okręty US Navy o nazwie USS "Levi Woodbury":
 Pierwszy USRC "Levi Woodbury" był kutrem celnym. Zwodowany w 1837. Często opisywany w rejestrach US Navy jako "Woodbury".
 Drugi USRC "Levi Woodbury" był napędzanym parą kutrem celnym. Często opisywany w rejestrach US Navy jako "Woodbury"

Levi Woodbury